Khalid Muftah Mayuuf (2 de julho de 1992) é um futebolista profissional qatari que atua como meia.

Carreira 
Khalid Muftah representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas do Catar
Futebolistas do Al-Wakrah Sport Club
Futebolistas do Al-Duhail Sports Club
Futebolistas do Al-Rayyan Sports Club
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015